

Фюрстенау — місто, федеральна земля Нижня Саксонія

Фюрстенау — місто в кантоні Граубюнден